Hemavan (südsamisch Bierke) ist ein Ort (tätort) in der schwedischen Provinz Västerbottens län und der historischen Provinz Lappland.

Der Ort in der Gemeinde Storuman, liegt 145 Kilometer nordwestlich von Storuman und 10 Kilometer nordwestlich von Tärnaby am Oberlauf des Flusses Ume älv, etwa 50 Kilometer von der norwegischen Grenze entfernt.

Durch Hemavan verläuft die Europastraße 12 (auch als Blå vägen, „Blaue Straße“ bekannt), die ins rund 100 km nordwestlich gelegene Mo i Rana in Norwegen führt. Vom Flughafen Hemavan gibt es an sechs Tagen in der Woche einen Flug von und zum Flughafen Stockholm/Arlanda.

In Hemavan befindet sich der Tärna fjällpark mit in einer Ausstellung, die Geologie, Flora, Fauna und kulturhistorische Bedeutung des Gebirges zeigt, und einem botanischen Garten zur Gebirgsflora. Ganz in der Nähe befindet sich das Naturreservat Vindelfjällen, das gute Möglichkeiten zum Wandern bietet.

In Hemavan beginnt beziehungsweise endet der nördliche Teil des Kungsleden.

Klima

Einzelnachweise 

Geographie (Gemeinde Storuman)